Thomas Ford ali skrajšano Tom Ford je lahko:

 Thomas Francis Ford (1873–1958), ameriški poslanec iz Kalifornije
 Thomas Ford (skladatelj) (1580–1648), angleški skladatelj, lutnjar in violist
 Thomas Ford (mučenik) (umrl leta 1582), angleški mučenik iz Devonshira
 Thomas Ford (politik) (1800–1850), ameriški politik in guverner zvezne države Illinois
 Thomas Mikal Ford, ameriški igralec, znan po vlogi Tommyja Strawna v Martin
 Tom Ford (rojen leta 1962), ameriški modni oblikovalec
 Tom Ford (bejzbolist) (1866— 1917), ameriški igralec bejzbola
 Tom Ford (napovedovalec), britanski televizijski napovedovalec
 Tom Ford (snooker), angleški igralec snookerja